Henk Baars kan zijn:
 Henk Baars (wielrenner)
 Henk Baars (religieus), de laatste voorzitter van de Acht-Mei-beweging